The Man Who Broke the Bank at Monte Carlo (engl. für ‚der Mann, der die Bank von Monte Carlo ruinierte‘) steht für:

Personen:
 Joseph Jagger (1830–1892), britischer Ingenieur
 Charles Wells (Spieler) (1841–1922), britischer Glücksspieler

Werke:
 The Man Who Broke the Bank at Monte Carlo (Lied), Lied von Fred Gilbert (1892)
 The Man Who Broke the Bank at Monte Carlo (Film), US-amerikanischer Film von Stephen Roberts (1935)